Big Fodderstack bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Fodderstack (Anderson County, Tennessee)
 Big Fodderstack (Monroe County, Tennessee)